Rancho Herrera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Herrera, Oaxaca, ort, San José Tenango, 
 Rancho Herrera, Veracruz, ort, Córdoba, 

Robotskapade Mexikoförgreningar